BMW X3 — люксовый компактный кроссовер немецкой компании BMW. X3 первого поколения разработан и выпускался совместно с компанией Magna Steyr на заводе в Граце, Австрия. Второе поколение кроссовера было представлено в июле 2010 года, производство автомобиля началось 1 сентября 2010 года. По состоянию на июль 2010 года во всём мире было продано порядка 600 000 экземпляров BMW X3.

Первое поколение 
Дебютировал в сентябре 2003 года. Его продажи начались в 2004 году. 

В 2006 году (2007 модельный год) BMW X3 подвергся рестайлингу. 

В сентябре 2010 года, после начала производства второго поколения BMW X3, первое поколение BMW X3 было снято с производства.

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2008 году:

Второе поколение 
Презентации BMW X3 нового поколения ждали к осени 2010 года, она должна была состояться на международном автошоу в Париже, однако в концерне BMW посчитали нужным к ноябрю вывести новый автомобиль на рынок. X3 2011 модельного года построен в стиле предшественника, однако кроссовер стал несколько крупнее и получил увеличенный на 12 мм дорожный просвет, а также большую на 15 мм колёсную базу.

В США и Европе доступна модификация BMW X3 xDrive 35i, оснащённая бензиновым рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 3 литра и мощностью 306 л. с. с двойным турбонаддувом. Также в Штатах предложен X3 xDrive 28i с битурбированным мотором (243 л. с.), а в Европе представлен турбодизельный X3 xDrive 20d (184 л. с.). Базовой коробкой передач для всех модификаций стала 8-ступенчатая АКПП. Для модификации xDrive 20d есть вариант и 6-ступенчатой МКПП.

Производство кроссовера второго поколения было развернуто на заводе BMW в Грире (Южная Каролина, США) 1 сентября 2010 года, сразу же после схода с конвейера последнего X3 в кузове (E83). Для выпуска этого автомобиля было привлечено дополнительно 500 рабочих.

Подвеска X3 2011 модельного года выполнена с использованием алюминия.

Российский рынок 
Продажи BMW X3 2011 модельного года в России стартовали в ноябре 2010 года. На российском рынке автомобиль доступен с 2-литровым дизелем (базовая коробка передач — 6-ступенчатая МКПП) и 3-литровым бензиновым двигателем с наддувом Twin Power (единственная доступная КПП — 8-ступенчатая автоматическая с возможностью ручного переключения).

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2011 году:

Третье поколение 
Кроссовер BMW X3 третьего поколения с заводским индексом G01 дебютировал в июне 2017 года. Автомобиль, спроектированный на модульной платформе CLAR, стал крупнее предшественника: длина кузова выросла на 59 мм до 4716 мм.

BMW X3 оснашается бензиновыми и дизельными турбомоторами: четырёхцилиндровыми объёмом 2,0 литра и шестицилиндровыми объёмом 3,0 литра. Все версии комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В 2018 году на базе модели BMW X3 был создан кроссовер BMW X4.

Продажи

Примечания

Ссылки 
 X3 на официальном сайте BMW в России

X3
Компактные кроссоверы